У статті наведено список втрат українських військовослужбовців у російсько-українській війні за лютий 2015 року.

Список загиблих за лютий 2015 року

Невстановлена дата смерті 
Рішення Київської міської ради № 455/1319 від 14 травня 2015 року про оформлення земельних ділянок сім'ям загиблих (померлих) киян - учасників АТО, у додатку до рішення 90 імен учасників АТО з вказанням дати смерті. Серед них: Гусішний Олег Миколайович, загинув 15.02.2015 р. Потрібна додаткова інформація.

Див. також 
 Бої за Донецький аеропорт
 Бої за Дебальцеве

Примітки 

2015 в Україні
2015-02